Абель Альберто Каскете Родригес (; родился 8 августа 1997 года в Гуаякиле) — эквадорский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Каскете — воспитанник аргентинского клуба «Ривер Плейт». 18 июля 2015 года в матче против «Атлетико Рафаэла» он дебютировал в аргентинской Примере.

В начале 2017 года в поисках игровой практики Абель вернулся на родину, подписав контракт с «Барселоной» из родного города. 11 марта в матче против «Ривер Эквадор» он дебютировал в эквадорской Примере. В этом же поединке Каскете забил свой первый гол за «Барселону».

В том же году Каскете вернулся в Ривер Плейт, но сразу же был отдан в аренду в «Универсидад Католику».

Международная карьера 
В 2013 году Каскете принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в поединках против команд Аргентины, Венесуэлы и Парагвая.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Эквадора
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Гуаякиль Сити»
Игроки ФК «Оренсе» Мачала
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Сулия»
Игроки ФК «Универсидад Католика» Кито